Danuvia (motorkerékpár) A Csepel motorkerékpár továbbfejlesztett változata
Danuvia Gépgyár Fegyver- és gépgyár Zuglóban
 Danuvia-géppisztoly a Danuvia által gyártott géppisztolycsalád
Danuvia Művelődési ház A Danuvia művelődési háza az Angol utcában
KD Danuvia A Danuvia által gyártott pisztoly (Csak pár prototípus készült)
 Danuvia VD–01  A Danuvia által gyártott pisztoly különleges tárkialakítással.
Danuvia üzemi lap